Parkland puede referirse a:

 Parkland (Florida), Estados Unidos
 Parkland (Oklahoma), Estados Unidos
 Parkland (película) (2013)
 Parkland (Washington), Estados Unidos
 Parkland (Wisconsin), Estados Unidos